

Cinema 
 No Shame – film commedia spagnolo del 2001 diretto da Joaquín Oristrell

Musica 
 No Shame – album dei Pepper del 2006
 No Shame – album di Sarah De Bono del 2012
 No Shame – singolo di Sarah De Bono del 2012
 No Shame – album di Hopsin del 2017
 No Shame – album di Lily Allen del 2018
 No Shame – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2020